Plebeiella är ett släkte av bin. Plebeiella ingår i familjen långtungebin.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gaddlösa bin
Plebeiella